«Hold My Hand (Sean Paul)», cançó de Sean Paul en col·laboració amb Keri Hilson, publicada el 2009 i inclosa a l'àlbum Imperial Blaze.
 «Hold My Hand (Michael Jackson)», cançó de Michael Jackson i Akon, publicada el 2010 i inclosa a l'àlbum Michael.
 «Hold My Hand (Jess Glynne)», cançó de Jess Glynne, publicada el 2015 i inclosa a l'àlbum I Cry When I Laugh.
 «Hold My Hand (Lady Gaga)», cançó de Lady Gaga, publicada el 2022 i inclosa en la banda sonora de la pel·lícula Top Gun: Maverick.